Il singolare del torneo di tennis Roma Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Giorgio Galimberti che ha battuto in finale Victor Hănescu 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Dick Norman (primo turno)
 Stefano Galvani (primo turno)
 Giorgio Galimberti (Campione)
 Victor Hănescu (finale)

 Dennis van Scheppingen (primo turno)
 Vasilīs Mazarakīs (primo turno)
 Robin Söderling (quarti di finale)
 Marcelo Charpentier (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Roma Open 2003